Forrest Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forrest Hills (Georgia)
 Forrest Hills (South Carolina)
 Forrest Hills (Tennessee) im Wayne County

Siehe auch:
 Forest Hills (Begriffsklärung)